Scotch (plakband), een merk van 3M
 Schotse whisky
 Scotch ale, een uit Schotland afkomstig biertype
 Scotch (band), een Italiaanse band die in de jaren tachtig verschillende hits had